Miejscowości w USA:
 Meigs – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Mitchell
Gminy w USA:
 Meigs (ang. Meigs Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Meigs (ang. Meigs Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Meigs (ang. Meigs County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Meigs (ang. Meigs County) – w stanie Tennessee